El término Conant puede hacer referencia a:

Personas 
Norman Francis Conant (1908 – 1984), micólogo y botánico estadounidense.
Kenneth John Conant (1894 – 1984), historiador estadounidense especializado en arquitectura medieval.